Big Slide Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Slide Mountain (New York)
 Big Slide Mountain (Oregon)